Il singolare del torneo di tennis Contrexéville Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vincenzo Santopadre che ha battuto in finale Olivier Patience 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Attila Sávolt (primo turno)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (secondo turno)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)

 Gianluca Luddi (primo turno)
 Albert Montañés (quarti di finale)
 Christian Kordasz (secondo turno)
 Juan Albert Viloca (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 2000